Johannes Picht ist der Name folgender Personen:
* Johannes Picht (Physiker) (1897–1973), deutscher Physiker
 Johannes Picht (Mediziner) (* 1954), deutscher Arzt und Herausgeber der Zeitschrift Psyche